Scheibler peut faire référence à :

Patronyme

 Friedrich von Scheibler (1777-1824), fabricant de textile ; 
 Karl Wilhelm Scheibler (1820-1881), industriel allemand.